Hotelplan est un voyagiste (appelé également Tour-Opérateur) dont l'activité principale consiste à organiser des vacances et des voyages à travers le monde. Elle a été fondée le 29 avril 1935 en tant que coopérative et filiale de la Fédération des coopératives Migros, et le 21 avril 1981, elle a été transformée en société anonyme.

Depuis 1935, la marque traditionnelle Hotelplan est synonyme de vacances balnéaires, voyages intervilles, croisières et circuits à des prix attrayants. Les offres mènent aux destinations les plus belles et les plus prisées du monde. En plus des conseils directs dans les agences, les clients peuvent consulter le site Internet avec des milliers d’hôtels et de vols pour organiser leurs vacances sur mesure de manière dynamique. Les brochures consacrées aux vacances balnéaires, croisières, voyages intervilles, voyages ferroviaires ou aux séjours de bien-être ainsi que les brochures sur les parcs d’attractions viennent compléter une offre très variée. Avec Hotelplan, les clients bénéficient d’un excellent rapport prix-prestations.

La société 
Hotelplan Holding AG est un groupe de voyage international dont le siège est à Opfikon-Glattbrugg près de Zurich. La société est organisée en holding depuis 2007 ; les voyagistes individuels forment des sociétés sœurs au sein de la société. Le courtier en maisons de vacances Interhome appartient également au groupe, et jusqu'en octobre 2009 à la compagnie aérienne Belair.
Hotelplan Holding AG est le deuxième plus grand voyagiste suisse sur le marché intérieur. En 2018, l'entreprise a transporté  de passagers, généré un chiffre d'affaires de  de francs suisses et employé environ . Avec Interhome et Inter Chalet, Hotelplan est également le plus grand fournisseur multi-hôtes sur Airbnb pour les appartements de vacances suisses

Hotelplan Holding SA 
Hotelplan Holding SA, filiale à 100% de la Fédération des Coopératives Migros, détient toutes les unites d’affaires du groupe Hotelplan : Hotelplan Suisse (MTCH SA), Hotelplan UK Group Ltd., Holiday Home Division avec les marques Interhome et Interchalet, BTA First Travel AG, Finass Voyages SA, vtours GmbH (vtours international SA en Suisse) et bedfinder (BF International Travel SA). Hotelplan Management SA assume la responsabilité des principales fonctions du groupe comme la direction globale et la stratégie, les finances, l’informatique ainsi que la gestion directe de quelques sociétés.

Hotelplan Suisse (MTCH SA) 
Hotelplan Suisse est la compagnie suisse du Group Hotelplan, actif au niveau international et propriété entière de la Fédération des Coopératives Migros. Hotelplan Suisse est présent sur le marché helvétique avec les cinq marques de voyages Globus Voyages, Travelhouse, Tourisme Pour Tous, Hotelplan et Vacances Migros. Le réseau d’agences comprend 98 succursales (Hotelplan, Travelhouse et les Lounges Globus Voyages).

L'histoire

Les débuts d'Hotelplan 
En mars 1935, le spécialiste allemand du voyage Rudolf Nehring proposa au fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler, de stimuler le tourisme en Suisse avec des voyages à forfait. Il s'agit d'une crise existentielle due à une forte baisse du nombre d'invités et des prix excessifs. Duttweiler a rapidement mis en œuvre l'idée et a fondé la coopérative Hotelplan le 29 avril, dans laquelle Migros et des entreprises touristiques étaient impliquées (le nom est une création de sa collègue Elsa Gasser). Les personnes d'horizons simples devraient pouvoir s'offrir des vacances pour la première fois avec des offres tout compris bon marché (une semaine pour CHF 65). Contrairement aux organisations de masse totalitaires Dopolavoro et Kraft durch Joy (que Duttweiler détestait), les vacanciers devraient pouvoir organiser leur temps libre individuellement dans une certaine région. En quelques semaines, l'exécutif Emil Rentsch a mis en place une organisation. Le premier train spécial a quitté Zurich pour Lugano le  juin, les premiers invités internationaux sont arrivés deux semaines plus tard et d'autres destinations ont été ajoutées en succession rapide.

La Swiss Hotel Association et le Swiss Traffic Center ont rejeté la coopération offerte par Duttweiler en raison de divergences inconciliables. En revanche, il a trouvé des collègues désireux de coopérer avec l'association des agences de voyages et l'association des entreprises de transport suisses. Malgré les inquiétudes de leur association, de nombreux hôteliers étaient disposés à proposer leurs services beaucoup moins cher que d'habitude. La stratégie de réduction et les publicités réalisées par Josef Dahinden ont largement contribué au succès ; À la fin de l'année, plus de  hebdomadaires avaient été vendus et de nombreux invités venaient de l'étranger. En 1939, plus de 800 hôtels, chemins de fer et compagnies maritimes avaient participé au plan hôtelier. [6] La Seconde Guerre mondiale a soudainement interrompu le développement houleux et Hotelplan est temporairement devenu une petite agence de voyages pour les voyages intérieurs. Duttweiler n'a pas licencié les employés, mais les a utilisés pour certaines fonctions de l'économie de guerre comme le système de rationnement de Migros. [7]

l'expansion 
Immédiatement après la guerre, Hotelplan a organisé les premiers voyages à l'étranger, qui ont conduit à Milan, Venise, Florence et la Riviera. À l'inverse, seuls les clients britanniques sont venus en Suisse en 1946, car la Grande-Bretagne était à l'époque le seul pays européen à fournir des devises pour les voyages à l'étranger. En 1947, Hotelplan a ouvert sa première filiale à Milan, et en 1948 et 1949, d'autres ont été ajoutées aux Pays-Bas et en France. En 1955, le premier village de vacances, le Riviera Beach Club à Hyères, est inauguré en collaboration avec l'Association coopérative Migros. En 1958, Hotelplan a entrepris des voyages de vacances en Extrême-Orient à une plus grande échelle, en 1959 l'agence de voyages Esco-Reisen a été reprise. Avec le rachat d'Inghams Travel, l'expansion en Grande-Bretagne a commencé en 1962, qui allait devenir le deuxième pilier du groupe. [10] En 1977, Hotelplan comptait 72 bureaux et points de vente dans le monde.

En raison de la saturation du marché et de la concurrence féroce dans le secteur des voyagistes européens, la coopérative Hotelplan a décidé de la transformer en société anonyme, qui a été achevée le 21 avril 1981. En 1984, Hotelplan a fondé les horizons Clubferien et Clubhotels AG, en janvier 1985, la société a accueilli son dix millionième client. [12] En 1989, le Groupe Interhome, le plus grand fournisseur mondial d'appartements et de maisons de vacances, a été repris, le groupe comprenant désormais 36 sociétés avec plus de 140 bureaux dans douze pays. [13] En 1990, Hotelplan a réalisé pour la première fois un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de francs. En 1999, ce chiffre était passé à .

depuis l'an 2000 
La compagnie aérienne Belair a été fondée le 3 novembre 2001, parce que Balair, à l'époque, a été fondée en tant que filiale de Swissair le 2 octobre 2001 pour assurer sa propre activité de vols charters. Au cours de l'exercice 2001, Hotelplan a réalisé un chiffre d'affaires record de  de francs. Fin 2001, Hotelplan a emménagé dans son nouveau siège à Glattbrugg et abandonné les bureaux administratifs décentralisés de la région de Zurich, y compris l'ancien siège à Zurich. Le  janvier 2002, le voyagiste Ernst Marti AG a été repris et fait partie de la nouvelle Marti Reisebüro AG, dont Hotelplan Switzerland détenait environ 70%. Fin janvier 2004, Hotelplan a lancé la marque EASY! Einfach-Ferien.ch, qui cible le segment des prix bas. Mi-2004, la filiale d'Hotelplan TPT Tourisme pour Tous SA, basée à Lausanne, a fusionné avec la maison mère, mais est restée en tant que marque. Marti Reisebüro AG a été reprise le  novembre et a fusionné avec Hotelplan. Avec effet rétroactif au  novembre, Esco-Reisen AG a été fusionnée dans Hotelplan et conservée en tant que marque.

En 2005, Hotelplan a acquis une participation majoritaire dans Travelwindow AG, qui exploite notamment le portail de voyage en ligne travel.ch. Avec cette acquisition, Hotelplan a étendu sa position sur le marché suisse des voyages en ligne. La filiale Hotelplan Italy a lancé T-Club, une nouvelle marque sur le marché italien. En 2006, la filiale Hotelplan Holland avec ses  a été cédée au groupe néerlandais Oad. Hotelplan a lancé la marque Globus Reisen avec le grand magasin Globus, une société sœur. Avec le rachat du groupe Travelhouse, Hotelplan est devenu le plus grand voyagiste de Suisse et a dépassé Kuoni. En 2007, Hotelplan et Air Berlin ont conclu un partenariat stratégique, tandis qu'Air Berlin a acquis une participation de 49% dans Belair. En 2008, Hotelplan Schweiz AG et Travelhouse ont été renommés « M-Travel Switzerland » (MTCH AG). Les fournisseurs Hotelplan, Migros Ferien, Denner Reisen, Globus Reisen, Travelhouse, Esco, Tourisme Pour Tous et First Business Travel sont organisés en tant que marques individuelles par MTCH. En octobre 2009, Hotelplan a vendu sa participation dans Belair à Air Berlin.

En août 2011, il a été annoncé que 27% des actions du fournisseur de maisons de vacances Inter Chalet Ferienhaus seront vendues à Hotelplan le  novembre 2011 et les actions restantes suivront deux ans plus tard. En mai 2012, Hotelplan a vendu sa participation dans le voyagiste russe déficitaire Ascent Travel. Au 31 octobre 2014, Hotelplan Suisse a retiré la marque de voyages à prix réduit Denner Reisen du marché. Denner, cependant, continue d'être utilisé comme un important canal de vente, par exemple avec la publication d'offres de plans d'hôtels à des prix attractifs dans la brochure « Denner Week ». Depuis le  décembre 2015, Hotelplan a repris le fournisseur d'aventure douce Explore Worldwide et le spécialiste de la plongée Regaldive. Au 31 octobre 2016, le rachat de l'agence de voyages Beo AG Thun et la vente de l'unité commerciale Hotelplan Italia au voyagiste italien Eden Viaggi ont eu lieu. Fin octobre 2017, le portail de voyages en ligne travel.ch a été supprimé. Hotelplan a fondé la plate-forme Powder Finder pour l'héliski en 2017. En 2019, Hotelplan a repris le voyagiste Vtours.

Société du groupe Hotelplan 
 Hotelplan Holding AG / Hotelplan Management AG
 Hotelplan Suisse (MTCH AG) 
 Globus Reisen
 Travelhouse
 Tourisme Pour Tous
 Hotelplan
 Migros Ferien
 BTA First Travel AG 
 bta first
 Finass 
 Finass Reisen AG
 Hotelplan (U.K. Group) Ltd.
 Inghams
 Inntravel
 Esprit
 Ski Total
 Santa’s Lapland
 EXPLORE!
 BF International Travel AG 
 bedfinder
 Holiday Home Division 
 Interhome
 Inter Chalet

Notes et références

Références

Voir aussi

Liens externes 

Hotelplan Holding
 Hotelplan Suisse

Articles connexes 
 Classement des plus grandes entreprises suisses

Entreprise du tourisme ayant son siège en Suisse
Agence de voyage
Entreprise ayant son siège dans le canton de Zurich
Groupe Migros